ISO 3166-2:GT — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Гватемале. Стандарт охватывает 22 департамента Гватемалы. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Гватемалы — GT и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный двухбуквенный код образован созвучно: названию, аббревиатуре названия провинции. Геокоды департаментов Гватемалы являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — GT, присвоенного Гватемале в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Гватемалы 
Геокоды 22 департаментов административно-территориального деления Гватемалы.

Геокоды пограничных Гватемале государств 
 Мексика — ISO 3166-2:MX (на севере),
 Белиз — ISO 3166-2:BZ (на востоке),
 Гондурас — ISO 3166-2:HN (на востоке),
 Сальвадор — ISO 3166-2:SV (на юго-востоке).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Гватемалы

Ссылки 
 Геокоды Гватемалы 

2:GT